Ел Естанко има више значења:

 Ел Естанко (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Естанко (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естанко (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естанко (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естанко (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естанко (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Естанко (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Естанко (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Естанко (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Естанко (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику